Васи́лий Шу́бин:
 Шубин, Василий Алексеевич (1904—1964) — советский военный, артиллерист, полковник. Участник Второй мировой войны, Герой Советского Союза (1943).
 Шубин, Василий Васильевич (1896—?) — советский военно-морской деятель, инженерный работник, начальник секции механического отдела Научно-технического комплекса ВМФ СССР, инженер-капитан 1-го ранга.